La saison 2015-2016 du Championnat de Hongrie de football (en hongrois OTP Bank Liga) est la  du championnat de première division de Hongrie (NB I). Cette compétition regroupe douze équipes, qui s'affronteront lors de 33 journées. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le club de Ferencváros qui remporte la compétition, après avoir terminé en tête du classement final, avec vingt-et-un points d'avance sur le tenant du titre, Videoton et vingt-trois sur Debrecen VSC. Il s'agit du vingt-neuvième titre de champion de Hongrie de l'histoire du club, qui réalise même le doublé en s'imposant face à Újpest FC en finale de la Coupe de Hongrie.

La fin de saison 2014-2015 est marquée par de nombreuses rétrogradations de clubs rencontrant des problèmes de licence, parfois accompagnés de soucis financiers. Ainsi, en plus de Dunaújváros PASE et Lombard-Pápa TFC, relégués sportivement, quatre autres formations sont rétrogradées en troisième division, faute de mise aux normes : Kecskeméti TE, Pécsi Mecsek FC, Nyíregyháza Spartacus FC et Győri ETO FC. L'une des conséquences directes de ces rétrogradations est la modification du championnat, qui ne compte que douze équipes, et l'ajout d'un troisième match entre elles, au lieu de seize équipes comme lors des saisons précédentes.

Participants 
Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant : 
 Victoire : 3 points
 Nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Classement officiel
  fr.soccerway.com
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF.com

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
Football
Football